Könössaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Könössaari (ö, lat 65,04, long 29,08), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Könössaari (ö, lat 64,92, long 28,89), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar